Miejscowości w Polsce 
 Tworzymirki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Tworzymirki – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Tworzymirki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń

Zobacz też 
 Tworzymirki Górne